3-й чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 8 по 12 августа 1990 года на стадионе 9 сентября в Пловдиве (Болгария). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1971 года рождения и моложе.

На старт в 41 дисциплине чемпионата вышли 987 легкоатлетов из 87 стран мира, из них 606 мужчин и 381 женщина.

Призёры 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | AJR — континентальный рекорд среди юниоров | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки

Медальный зачёт 
Медали в 41 дисциплине лёгкой атлетики завоевали представители 31 страны-участницы.

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты мира по лёгкой атлетике среди юниоров
Август 1990 года
Спорт в Болгарии в 1990 году
Международные спортивные соревнования в Пловдиве